La stagione 2022-2023 dei Golden State Warriors è la 77ª stagione della franchigia, la 77ª nella NBA, la 61ª nella San Francisco Bay Area, la quarta al Chase Center di San Francisco.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Agli Golden State Warriors spettava una scelta al primo round e due scelte al secondo round.

Roster

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023